Çamköy (türkisch: „Kieferdorf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Çamköy (Bekilli), Dorf in der Provinz Denizli
Çamköy (Buldan), Dorf in der Provinz Denizli
Boğaziçi (Milas), Dorf in der Provinz Muğla